Ванкель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ванкель, Индржих (1821—1897) — чешский врач, археолог и спелеолог.
 Ванкель, Феликс (1902—1988) — немецкий инженер-изобретатель, соавтор двигателя Ванкеля.